(9130) Галуа́ () — астероид внутренней части главного пояса, открытый 25 апреля 1998 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и названный в честь французского математика Эвариста Галуа (1811—1832).

См. также 
 Список астероидов (9101—9200)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей